L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis d'Abou Dabi se déroule du du 6 au , sur dur en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Amanda Anisimova, remplacée par  Zheng Qinwen
  Paula Badosa, remplacée par  Claire Liu
  Ons Jabeur, remplacée par  Karolína Plíšková
  Garbiñe Muguruza, remplacée par  Ysaline Bonaventure

Lauréates 
La Suissesse Belinda Bencic remporte son  WTA 500 de la saison en dominant en finale la Russe Liudmila Samsonova. Il s'agit de son  en carrière.

La paire Luisa Stefani / Zhang Shuai remporte le double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Abou Dabi
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Abou Dabi
Tennis en février 2023
Sport aux Émirats arabes unis en 2023